

Prénom 
Jean-Bernard est un prénom masculin composé des prénoms Jean et Bernard. Au , il atteindra son pic de popularité au début des années 1950.

Il est notamment porté par :

ordre alphabétique
 Jean-Bernard Fourtillan (1943- ), pharmacien français ;
 Jean-Bernard Hebey (1945- ), collectionneur d'art, animateur de radio et de télévision français ;
 Jean-Bernard Lévy (1955- ), dirigeant d'entreprise français ;
 Jean-Bernard Pouy (1946- ), écrivain français ;
 Jean-Bernard Raimond (1926-2016), diplomate français.

Pseudonyme 

 Jean Marie Bernard Passerieu (1857-1936), avocat, écrivain, journaliste et historien français.
 Maxime-Julien-Alpinien Jean-Bernard Passerieu, dit Alpi Jean-Bernard, avocat et directeur de la SACEM en 1940.
  (1952-), musicien et universitaire français.

Référence 

Prénom masculin
Prénom français